LFW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Lomé-Gnassingbé Eyadéma, Lomé, Togo